Ради́щевский переу́лок — небольшой переулок в историческом районе Солдатская слобода в центральной части Астрахани, проходит с севера на юг параллельно Магнитогорской улице от улицы Белинского до Курской, пересекая Чебоксарскую.

Переулок и окружающая его территория являются частью охраняемого памятника градостроительства регионального значения «Солдатская слобода». Переулок застроен малоэтажными домами дореволюционного периода.

История 
До революции переулок назывался Ивановским по расположенному на нём монастырю, в 1924 году постановлением Междуведомственной комиссии был переименован в Радищевский в честь писателя Александра Николаевича Радищева.

Застройка 
Чётную (западную) сторону переулка занимает территория Иоанно-Предтеченского монастыря, также известного как «церковь на Больших Исадах».

Транспорт 
По Радищевскому переулку движения общественного транспорта нет. Ближайшие остановки маршрутных такси расположены на улицах Софьи Перовской и Магнитогорской.

Примечания 

Улицы Астрахани